Илкка Юхани Сарен (, род. 16 мая 1940, Хельсинки) — финский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Финляндии 1971 г. Бронзовый призер чемпионата Финляндии 1978 г.

В составе сборной Финляндии участник трех шахматных олимпиад (1972, 1976 и 1978 гг.), предварительного турнира командного первенства Европы, командных турниров северных стран, командного первенства Европы среди ветеранов.

В 1972 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1972—1974.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Сарена в базе Chessgames
 Личная карточка И. Сарена на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Хельсинки
Мастера ФИДЕ по шахматам